Канонерка — многозначное слово:
 Канонерка (канонерская лодка) — класс небольших боевых кораблей с мощным артиллерийским вооружением, предназначенных для боевых действий на реках, озёрах и в прибрежных морских районах, охраны гаваней.

Топоним

Населённые пункты 
 Канонерка — село в Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.
 Канонерка — деревня в Мензелинском районе Республики Татарстан России.

Другое 
 Канонерка — исторический район в Сестрорецке (Санкт-Петербург)
 Канонерка — художественный фильм режиссера Роберта Уайза. (The Sand Pebbles, США, 1966)

См. также 
 Канонерский остров — остров в Санкт-Петербурге.